Алейское благочиние (Алейский благочиннический округ) Рубцовской епархии объединяет 13 приходских приходов, 4 приписных прихода, 5 часовен, 7 молитвенных домов. Границы благочиния совпадают с границами города Алейска и 11 районов Алтайского края. Это Алейский, Калманский, Курьинский, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский и Шипуновский районы.

Благочинный Алейского церковного округа — иерей Александр Соколов (май 2011 г.).

Храмы благочиния

город Алейск 
 Церковь Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (Всехскорбященская Церковь)
 Церковь святого великомученика Димитрия Солунского

Калманский район 
 Михайло-Архангельская церковь (с. Калманка)

Курьинский район 
 Знаменская церковь (с. Курья). Не действующая. В годы советской власти здание отдано под районный клуб. Сейчас, в связи с постройкой нового ДК в с. Курья, возможно, православный храм будет восстановлен.

Краснощековский район 
 Казанская церковь (с. Краснощеково)

Новичихинский район 
 Церковь иконы Божией Матери "Казанская" (с. Новичиха)

Поспелихинский район 
 Свято-Никольская церковь (с. Поспелиха)

Топчихинский район 
 Михайло-Архангельская церковь (с. Топчиха)
 Часовня Александра Невского (с. Топчиха, военный гарнизон)

Усть-Калманский район 
 Церковь Архистратига Божия Михаила (с. Усть-Калманка)

Усть-Пристанский район 
 Церковь святого праведного Иоанна Кронштадтского (с. Усть-Чарышская Пристань)
 Церковь Казанской иконы Божией матери (с. Коробейниково)

Чарышский район 
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (с. Чарышское)

Шипуновский район 
 Церковь иконы Божией Матери "Успенская" (с. Шипуново)
 Петро-Павловской церковь (с. Самсоново)
 Свято-Троицкая церковь (с. Быково)

Монастыри благочиния

г. Алейск 
 Свято-Димитриевский мужской монастырь

Усть-Пристанский район 
 Богородице-Казанский (Коробейниковский) мужской монастырь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алейского благочиния Барнаульской и Алтайской епархии

Рубцовская епархия
Списки храмов России
Благочиния Русской православной церкви